Le terme Métabetchouane peut se référer à:

Toponymes

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, une ville dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Métabetchouane, lac dans Lac-Moncouche (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 57' 38" Nord; 72° 05' 13" Ouest.
Rivière Métabetchouane, rivière traversant les MRC La Jacques-Cartier, La Tuque, Lac-Saint-Jean-Est et Le Domaine-du-Roy, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 25' 15" Nord; 71° 57' 57" Ouest.
Rivière Métabetchouane Est, rivière coulant dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 36' 05" Nord; 71° 51' 38" Ouest.
Rue de la Métabetchouane, rue de Terrebonne (ville), MRC Les Moulins, Lanaudière, au Québec.
Site archéologique de la Métabetchouane, site archéologique dans Chambord (Québec) (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 25' 15" Nord; 71° 58' 05" Ouest.
Poudrière du Poste-de-Traite-de-la-Métabetchouane, monument historique dans Desbiens (Québec) (ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 25' 15" Nord; 71° 57' 25" Ouest.